A Equipe Andorrana de Copa Davis representa Andorra na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federació Andorrana de Tenis St. Antoni.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Andorrana)

Andorra